Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1990 odbyły się między 1 a 7 kwietnia 1990 w szwedzkim Västerås, w Rocklundahallen. Były to pierwsze mistrzostwa, na których wystąpiła drużyna spoza Europy i Ameryki Północnej, była to Japonia.

Tytuł mistrzów świata po raz pierwszy zdobyły Norweżki (Dordi Nordby) pokonując w finale Szkotki (Carolyn Hutchinson) 4:2. Brązowe medale zdobyły Dunki (Helena Blach), które przegrały w półfinale ze Szkocją 3:8 i Kanadyjki (Alison Goring) pokonane 4:7 przez Norwegię.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja
Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu

1990
1990 w curlingu
Curling w Szwecji
Sport w Västerås
1990 w Szwecji